Casco Viejo o casco viejo alude a un barrio, casco o distrito antiguo e histórico de una ciudad:

España
 Casco Viejo, barrio más antiguo y núcleo originario de la ciudad de Bilbao, territorio histórico de Vizcaya, País Vasco, España.
Estación de Zazpikaleak/Casco Viejo, en el Casco Viejo de Bilbao, España.
 Casco Viejo, barrio histórico de la ciudad de Pamplona, comunidad foral de Navarra, España.
 Casco Viejo, casco histórico de la ciudad de San Sebastián, País Vasco, España.
 Casco Viejo, uno de los barrios de la ciudad de Vitoria, País Vasco, España.
 Casco Viejo, casco histórico de Zaragoza, comunidad autónoma de Aragón, España.
 Casco Viejo de Vallecas, en Madrid, España.

Panamá
 Casco Viejo de Panamá, distrito histórico de ciudad de Panamá, Panamá.